Історицизм — Історизм
 Історицизм — принцип розуміння різних теорій, в основі яких знаходиться філософське пояснення історичного процесу
 Історицизм — критика історичного розуму в позитивістському тлумаченні для доведення нерозривного зв’язку історичного буття та історичного розуму
неокантіанський методологізм (В. Віндельбанд, Г. Ріккерт)
«культурно-історична монадологія» (О. Шпенглер, A. Дж. Тойнбі)
неогегельянський напрям (Б. Кроче, Р. Коллінгвуд, X. Ортега-і-Гасет)    

 Історицизм - історична школа права (Фрідріх Карл фон Савіньї, Е́дмунд Берк).
 Історицизм - пов'язується з професорами Німецької історичної школи економіки XIX ст. і американськими інституціоналістами XX ст., які заперечували можливість загальнозначимої абстрактної економічної теорії.
 Історицизм - фундамент методологічного позитівізму неокласичної школи економіки, яка намагається доводити або спростовувати теорії, спираючись на емпіричне спостереження (тобто, на історію).

Примітки